Баранята — название населённых пунктов.

Россия 
 Баранята — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Баранята — деревня в Карагайском районе Пермского края.